Comanche steht für:

 Comanche (Volk), auch Komantschen, Stamm der nordamerikanischen Indianer
 Comanche (Software), grafische Oberfläche des HTTP-Servers Apache
 Comanche (Spieleserie), Computerspielreihe (1992–2002)
 Comanche (Comic), frankobelgische Comicserie (1969–2002)
 Comanche (Schiff), Regatta-Yacht (2014)
 Comanche (Pferd), (1862–1891) ein US-Kavalleriepferd, das im Jahr 1876 die Schlacht am Little Big Horn überlebte 
 US-Leichtflugzeug, siehe Piper PA-24 (1956)
 Prototyp eines US-amerikanischen Militärhubschraubers, siehe Boeing-Sikorsky RAH-66 (1996)
 Originaltitel von Um jeden Preis (1956), US-amerikanischer Western von George Sherman

Comanche ist der Name folgender geografischer Objekte:

Bolivien:
 Comanche (Pacajes), Verwaltungsort in der Provinz Pacajes
 Municipio Comanche, Landkreis in der Provinz Pacajes

Vereinigte Staaten:
 Comanche County (Kansas)
 Comanche County (Oklahoma)
 Comanche County (Texas)
 Comanche (Colorado), Ort
 Comanche (Montana), Ort
 Comanche (Oklahoma), Ort
 Comanche (Texas), Ort
 Comanche Springs, Ort in New Mexico
 Comanche Township, Kansas

Siehe auch: